7. Mistrzostwa Europy w Futsalu odbyły się w Chorwacji: w Zagrzebiu (Arena Zagreb) i Splicie (Spaladium Arena), w dniach 31 stycznia-11 lutego 2012. Tytuł wywalczony dwa lata wcześniej, obroniła reprezentacja Hiszpanii dla której było to czwarte zwycięstwo z rzędu.

Hale

Uczestnicy

Sędziowie 

  Marc Birkett
  Gerald Bauernfeind
  Pascal Lemal
  Danijel Janosevic
  Petros Panayides
  Karel Henych
  Timo Onatsu
  Fernando Gutiérrez Lumbreras

  Stephan Kammerer
  Sebastian Stawicki
  Eduardo Jose Fernandes Coelho
  Iwan Szabanow
  Bogdan Sorescu
  Borut Šivic 
  Gábor Kovács
  Francesco Massini

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
MISTRZ EUROPY 2012

Hiszpania SZÓSTY TYTUŁ

Klasyfikacja końcowa

Strzelcy 

 Bramki samobójcze

Linki zewnętrzne 
 UEFA.com

2012 w piłce nożnej
2012
Piłka nożna w Chorwacji
2012 w Chorwacji
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Sport w Splicie